Pramberger ist der Familienname folgender Personen:

 Romuald Pramberger OSB (1877–1967), österreichischer Volkskundler und Schriftsteller
 Ulrich Pramberger OFM († 1497), deutscher Geistlicher und Franziskaner